Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1961 година e 12-и пореден.

Започва на 14 май 1961 г. и завършва на 8 октомври.

Съдържа в календара 8 старта.

Стартове

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони